Linea S10 – linea della servizio ferroviario suburbano di Milano
 Linea S10 – linea della rete celere del Canton Ticino
 Linea S10 – linea della rete celere di Zurigo